Фамилија Ваљехо има више значења:

 Фамилија Ваљехо, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ваљехо, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ваљехо, Ехидо Сонора 2 Парсела Сијенто Треинта и Сеис (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику